Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alla Kudryavtseva et Anastasia Rodionova.

Faits marquants 
Blessée à l'épaule droite, Caroline Wozniacki se retire de l'épreuve. De ce fait, Dominika Cibulková devient tête de série 9, et Hsieh Su-Wei, éliminée durant les qualifications, est repêchée en tant que lucky loser.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2014 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2014
Brisbane
Tennis en Australie en 2013
Tennis en Australie en 2014
Tennis en décembre 2013
Tennis en janvier 2014